David Andrews (n. 1935) – regista e attore britannico
 David Andrews (n. 1952) – attore statunitense
 David Andrews – giocatore di football americano statunitense
 David Andrews – tecnico di effetti visivi